

Patronyme 

 François de Paule Bretonneau (1660-1741), librettiste et dramaturge d’opéras français ;
 Pierre Bretonneau (1778-1862), médecin français.

Toponyme 

 Hôpital Bretonneau, hôpital parisien de l’Assistance publique.
 Rue Bretonneau, voie du  de Paris, de Tours, de Perpignan, d'Amboise.